Флаг муниципального образования «Емелья́новский район» Красноярского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 18 февраля 2004 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1439.

Описание 
«Флаг Емельяновского района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее гербовую композицию: на синем фоне красный арочный проём и в нём жёлтый лев, несущий в передних лапах жёлтые лопату и серп; в правой лапе — лопата, в левой лапе — серп; над ним, поверх края проёма, белый лёт».

Обоснование символики 
Мотив флага: «Емельяновский район — воздушные ворота Красноярска», что показано арочным проёмом и лётом.

Емельяновский район расположен в пригородной зоне Красноярска и на его территории находится аэропорт «Красноярск».

Фигура льва с лопатой и серпом взята из исторического герба города Красноярска 1851 года, что говорит об исторической преемственности символики пригородного района.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, прочности, силы, великодушия.

Синий цвет (лазурь) — символ неба, возвышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели.

Лопата, серп и красная часть поля флага аллегорически показывают, что основное место в экономике района занимают предприятия сельского хозяйства, на которых работают талантливые, трудолюбивые, замечательные люди, которые искренне любят свою родную землю.

Белый цвет (серебро) — символ совершенства, благородства, чистоты, веры, мира.

Красный цвет символизирует труд, жизнеутверждающую силу, мужество, праздник, красоту.

Примечания 

Флаги с изображением львов
Флаги с изображением крыла
Флаги с изображением лопаты
Флаги с изображением серпа